Грибов Роман Валентинович (нар. 1990) — прикордонник Державної прикордонної служби України. Автор відомої фрази «Русский военный корабль, иди нахуй».